Han Yuandi (né en  et mort le ) était un empereur de la dynastie des Han. Il régna de  à . Son nom personnel est Liu Shi (劉奭), il était le fils de l'empereur Han Xuandi et de l'impératrice Xu,

Il consolide durant son règne la position du confucianisme comme idéologie officielle de l'empire Han. Il est considéré par les historiens chinois comme un empereur faible à cause de son incapacité à arrêter les luttes intestines entre les factions de fonctionnaires. L'empire Han a commencé son déclin sous son règne.

Son règne a duré  et il est mort en  Il fut enterré à Han Weiling (漢渭陵) près de l’actuelle Xianyang au Shaanxi. Liu Ao (劉驁) son fils lui succéda sous le nom d'empereur Han Chengdi.

Arbre généalogique

Références 
 Livre de Han, .
 Zizhi Tongjian, vols. , , , , .
 Yap, Joseph P. (2009). La guerre contre Xiongnu, une traduction de Zizhi Tongjian. AuthorHouse, Bloomington, Indiana, U.S.A. . Chapters 11-12.

Monarque chinois du Ier siècle av. J.-C.
Empereur de la dynastie Han
Histoire de la Chine impériale
Naissance en 75 av. J.-C.
Décès en 33 av. J.-C.
Empereur de la dynastie Han de l'Ouest